Кубок Чести Аргентины () или Кубок Чести Премьер-министра Аргентины () — футбольный турнир, нерегулярно проводившийся в начале XX века в Буэнос-Айресе. Он был аналогом Кубка Чести Уругвая, проводимом в Монтевидео.

Игры

Титулы 
  Аргентина: 7 (1909, 1911, 1913, 1914, 1918, 1919, 1920).
  Уругвай:3 (1908, 1910, 1912).

Ссылки 
 Copa Premio Honor Argentino на rsssf.com

Соревнования национальных сборных по футболу
Международные соревнования по футболу в Уругвае
Международные соревнования по футболу в Аргентине